Osoby o tym nazwisku:
 Daniel Gromann – polski dyplomata i urzędnik
 Ingrid Gromann – niemiecka brydżystka